Dominique Robert peut désigner :
 Dominique Robert (1952-), femme politique française ;
 Dominique Robert  (1957-), poétesse canadienne.

Voir aussi